Geografia
 Daman – powiat w Afganistanie, w prowincji Kandahar
 Daman – dystrykt w Indiach, w terytorium związkowym Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu
 Daman – miasto w Indiach, w terytorium związkowym Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu
 Daman – gaun wikas samiti w Nepalu, w regionie Madhyamańćal Wikas Kszetr 
 Daman – wieś w Syrii, w muhafazie Dajr az-Zaur

Osoby
 Daman Hongren – patriarcha buddyzmu chan
 James Daman – nigeryjski duchowny katolicki

Zobacz też 
 Daman i Diu
 Goa, Daman i Diu
 Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu
 Tall ad-Daman
 Aliabad-e Daman
 Damanek